Лофт:

 Лофт — тип жилища, переоборудованное под жильё строение промышленного назначения;
 Лофт — город в Германии.
 Лофт — одно из имён Локи, бога огня в германо-скандинавской мифологии;
 Лофт — термин 3D-моделирования, вид каркасного объекта в 3D Studio Max, SolidWorks и некоторых других программах, получаемый из плоского сечения дублированием его вдоль указанного пути.
 Лофт (от ) — кровать, стоящая на высоких ножках, образуя таким образом второй ярус. Под ней можно разместить вторую кровать, шкаф, сундук или даже рабочее место.
 Лофт — термин, означающий запуск ракеты.
 Лофт — английское название голубятни.
 ЛОФТ — английская аббревиатура от слов «Line Oriented Flight Training» (LOFT, буквально «Лётная подготовка ориентированная на стандарты авиалинии»).
 ЛОФТ — английская аббревиатура от слов  (букв. «проверка на утечку жидкости»), процедура обнаружения утечек охладителя в ядерных реакторах.
 Лофт () в гольфе — угол между стержнем клюшки и ударной поверхностью головки.

Фильмы 
 Лофт (фильм, 2005) — фильм Киёси Куросавы.
 Лофт (фильм, 2008) и Лофт (фильм, 2014) — фильм режиссёра Эрика Ван Лоя и поставленный им же англоязычный ремейк.

Другое 

 Клара Лофт — героиня компьютерной игры «Петька-5», ресторанная певица